Toponímia:
 Edificacions:
 Collbaix: edificació del municipi de Fonollosa (Bages)
 Collbaix: edificació del municipi de Manresa (Bages)
 CEIP Collbaix: escola del municipi de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
 Muntanyes:
 Collbaix: muntanya situada als municipis de Manresa i de Sant Joan de Vilatorrada (Bages)
 Orografia:
 Costa de Collbaix: costa al sud-est del cim de Collbaix (Bages)